Az 1976-os 1. divisjon volt a 32. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Viking volt. A szezont a Lillestrøm csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Jan Fuglset (Molde) – 17 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok